Kregel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kregel = Ernst Cregel (1628–1674), deutscher Jurist
 Jan Kregel (* 1944), US-amerikanischer Ökonom
 Johann Ernst Kregel von Sternbach (1652–1731), Wollhändler und Ratsherr in Leipzig
 Kevin R. Kregel (* 1956), US-amerikanischer Astronaut
 Timm Kregel (* 1957), deutscher bildender Künstler
 Wilhelm Kregel (1909–1994), deutscher Richter und Sportfunktionär